La strada provinciale 124 Priabonese (SP 124) è una strada provinciale della provincia di Vicenza che collega Cornedo Vicentino a Malo passando per il passo di Priabona (nel comune di Monte di Malo).

Ha origine al km 12,9 (km13) della strada provinciale 246 di Recoaro e termina al km 17 della strada provinciale 46 del Pasubio. L'interò tracciato è gestito da Vi.abilità, società per la gestione delle strade provinciali della provincia di Vicenza. Fino alla realizzazione della strada provinciale 134 Tunnel Schio Valdagno si trattava di uno dei collegamenti più frequentati tra la valle dell'Agno e il distretto di Thiene-Schio, in quanto l'unico percorribile dai mezzi pesanti.

Strada provinciale 48 Molina

La strada provinciale 48 Molina è la prosecuzione della strada provinciale 124 Priabonese, e assieme alla strada provinciale 111 Nuova Gasparona è il sistema di trasporto della pedemontana veneta.

Note

124